Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Bayern München nelle competizioni ufficiali della stagione 1979-1980.

Stagione 
In questa stagione il club acquista Dieter Hoeneß, fratello minore di Uli, inoltre Walter Junghans diventa portiere titolare in seguito all'incidente automobilistico occorso a Sepp Maier.

Il Bayern viene presto eliminato nella coppa nazionale, tuttavia è protagonista di una buona prova nella Coppa UEFA, dove inoltre Hoeneß è capocannoniere: elimina tra gli altri il  nei quarti e arriva in semifinale. Qui tutte le squadre rimaste sono della Germania Ovest, ed i Rossi vengono eliminati dai futuri campioni dell'Eintracht Francoforte, che infliggono ai tempi supplementari una delle sconfitte esterne peggiori nelle competizioni europee della squadra, un 5-1. La stagione viene poi conclusa con la conquista del titolo tedesco, il sesto, che arriva a sei anni di distanza dall'ultimo successo.

Maglie e sponsor

Organigramma societario 
Area direttiva
Presidente:  Willi O. Hoffmann
Area tecnica
Allenatore:  Pál Csernai

Rosa 
Fonte

 (C)

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche individuali 
Capocannoniere della Coppa UEFA
Dieter Hoeneß (7 gol)
Capocannoniere della Bundesliga
Karl-Heinz Rummenigge (26 gol)

Note

Collegamenti esterni 

1979-1980